Corriere delle Puglie (1887-1923): nome iniziale della testata giornalistica La Gazzetta del Mezzogiorno, attualmente diffusa nell'Italia meridionale, in uso dal 1887 al 1923
 Corriere delle Puglie (2011): magazine online di informazione regionale, nazionale ed estera, libero e indipendente, presente su internet dal 2011